Johann von Büren oder Johann von Bueren ist der Name folgender Personen:

* Johann von Bueren (Architekt) († 1453), deutscher Architekt und Steinmetz 
 Johann Karl von Büren (1637–1719), Schweizer Politiker 
 Johann Wilhelm von Büren (1643–1680), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster